Lac Horseshoe peut faire référence à :

Canada 
 Lac Horseshoe, Alberta 
 Lac Horseshoe (rivière Pipestone, Ontario), un lac en aval des rapides Frog sur la rivière Pipestone dans le district de Kenora, en Ontario 
 Lac Horseshoe, une collectivité du canton de Seguin, en Ontario

États-Unis 
 Lac fer à cheval, Arizona 
 Arkansas 
 Lac Horseshoe (Arkansas)
 Lac Horseshoe (comté de Dallas, Arkansas), un lac du comté de Dallas, Arkansas 
 Californie 
 Lac Horseshoe, un lac dans le parc Bidwell, Chico, Californie 
 Lac Horseshoe (comté de Mono) 
 Lac Horseshoe (comté de Shasta) 
 Illinois 
 Lac Horseshoe (comté d'Alexandre, Illinois)
 Lac Horseshoe (comté de Madison, Illinois) 
 Minnesota 
 Lac Horseshoe, un lac du comté de Brown, dans le Minnesota 
 Lac Horseshoe (comté de Chisago, Minnesota) 
 Lac Horseshoe (comté de Douglas, Minnesota) 
 Lac Horseshoe (comté d'Isanti, Minnesota) 
 Lac Murphy (comté d'Itasca, Minnesota) ou lac Horseshoe 
 Lac Horseshoe, un lac du comté de Le Sueur, dans le Minnesota 
 Lac Horseshoe, un lac du comté de Scott, dans le Minnesota 
 Lac Horseshoe (comté de Todd, Minnesota) 
 Montana 
 Lac Horseshoe, un lac dans le comté de Beaverhead, dans le Montana 
 Lac Horseshoe, un lac dans le comté de Cascade, dans le Montana 
 Lac Horseshoe, un lac dans le comté de Phillips, dans le Montana 
 Lac Horseshoe, un lac du comté de Roosevelt, dans le Montana 
 Lac Horseshoe, un lac dans le comté de Sheridan, dans le Montana 
 Lac Horseshoe, un lac dans le comté de Sweet Grass, dans le Montana 
 Lac Horseshoe (comté de St. Lawrence, New York) 
 Lac Horseshoe, un lac dans le parc d'état de Brazos Bend, comté de Fort Bend, Texas

Voir également 
 Lac Horseshoe (Nouvelle-Zélande), une liste de lacs 
 Petit Lac Horseshoe, un lac du comté de Chisago, dans le Minnesota